A Segunda División 1956–57-es szezonja volt a bajnokság huszonhatodik kiírása. A bajnokságban két csoportra osztva 20-20 csapat vett részt.

1. csoport

2. csoport

Osztályozó 

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2